Les  championnats d'Europe de kayak-polo de 2017 se sont déroulés du 23 au  à Saint-Omer en France.

Tableau récapitulatif des médailles

Classements finaux

Avancement du championnat

Hommes 
 Groupe MA									
 

|}

 Groupe MB									
 

|}

 Groupe MC									
 

|}

 Groupe MD									
 

|}

 Groupe ME (1-8)	
 

|}

 Groupe MF (1-8)		
 							

|}

 Groupe MG (9-17)
 

|}

 Groupe MH (9-17)
 

|}

 Groupe MI (9-17)
 

|}

 Matches de classement
 

|}

 

|}

 

|}

Femmes 
 Poule A
 

|}

 Poule B
 

|}

 poules haut de tableau

Groupe WC (1-6)										
 

|}

Groupe WD (1-6)		
 										

|}

 poules bas de tableau

Groupe WE (7-12)	
 										

|}

Groupe WF (7-12)
 											

|}

Hommes U21 

 Groupe J
 

|}

 Groupe K
 

|}

Femmes U21 

 

|}

Annexes

Voir aussi 

 Championnats d'Europe de kayak-polo

Liens externes

Références 

2017
Compétition de canoë-kayak en France
Canoë-kayak en 2017
Kayak-polo
Sport à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Sport en France en août 2007